

Osoby 
 Kingorō Hashimoto – wojskowy japoński
 Ryūtarō Hashimoto – polityk japoński
 Hideo Hashimoto – japoński piłkarz
 Hakaru Hashimoto – japoński lekarz
 Terumi Hashimoto – japoński skoczek narciarski

Medycyna 
 Zapalenie tarczycy Hashimoto
 Encefalopatia Hashimoto

Inne 
 Hashimoto – miasto w Japonii
 (11545) Hashimoto – planetoida